Koula je české příjmení:

 Bedřich Koula (1913–1939), český student popravený 17. listopadu 1939
 Jan Koula (1855–1919), český architekt, muzejník, výtvarník a etnograf.
 Jan Evangelista Koula (1896–1975), český architekt, teoretik a publicista